Wasteland peut faire référence à :
 Wasteland, un jeu vidéo de rôle sorti en 1988 édité par Electronic Arts ;
 Wasteland, un jeu de rôle associant le médiéval fantastique et le post apocalyptique ;
 Wasteland, une série télévisée américaine créée par Kevin Williamson et diffusée de 1999-2000 ;
 Wasteland, un film américain réalisé par Graham Travis en 2012 ;
  (), un film britannique réalisé par Rowan Athale en 2012.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre